Bragg kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Norris Bragg
 Phil Bragg

Robotskapade auktorsförkortningar